«Self control» — песня, изданная итальянским певцом Рафом в 1984 году.

В том же году она была перепета американской певицей Лорой Брэниган.

Чарты

Недельные чарты

Итоговые чарты за год

Версия Лоры Брэниган 

Американская певица Лора Брэниган перепела песню и издала свою версию как сингл в том же 1984 году. Сингл предварял выход её альбома, который включал эту песню и тоже назывался Self Control.
Песня вошла в саундтрек к игре Grand Theft Auto: Vice City. Помимо этого, песня звучит в одном из эпизодов телесериала "Полиция Майами" — "The Great McCarthy". Так же ее можно услышать в телесериале "Рыцарь Дорог" (серия K.I.T.T vs. K.A.R.R)

Список композиций 
 7"-й сингл
 «Self Control» — 4:06
 «Silent Partners» — 3:55
(Note: UK 7" Single Cat No: A9676)

 12"-й макси-сингл
 «Self Control» (extended version) — 5:04
 «Silent Partners» (extended version) — 4:10

Чарты и сертификации

Недельные чарты

Итоговые чарты за год

Продажи и сертификации

Версия Рики Мартина 

В 1993 Рики Мартин выпустил как сингл испаноязычную версию этой песни, названную «Que Dia Es Hoy» («Какой сегодня день?»).

Чарты

Примечания 

Песни 1984 года
Синглы 1984 года
Синглы 1992 года
Синглы 2004 года
Синглы 2005 года
Синглы 2006 года
Синглы Atlantic Records
Песни Лоры Брэниган
Синглы, возглавлявшие хит-парад Австрии
Синглы, возглавлявшие хит-парад Финляндии
Синглы, возглавлявшие хит-парад Германии
Синглы, возглавлявшие хит-парад ЮАР
Синглы, возглавлявшие хит-парад Швеции
Синглы, возглавлявшие хит-парад Швейцарии
Песни Рики Мартина
Синглы, возглавлявшие хит-парад Adult Contemporary журнала RPM